Hopson bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hopson (Kentucky)
 Hopson (Mississippi)
 Hopson (Tennessee)

Personen:
 Briggs Hopson (* 1965), US-amerikanischer Politiker, Mitglied des Mississippi-Senats
 Chuck Hopson (* 1941). US-amerikanischer Pharmazeut, Geschäftsmann und Politiker
 Dennis Hopson (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler der NCAA und der NBA
 Donald Hopson (1915–1974), britischer Diplomat
 Eddie Hopson (* 1971), US-amerikanischer Profi-Boxer
 Hal Hopson (* 1933), US-amerikanischer Komponist und Kirchenmusiker
 James Hopson (* 1935), US-amerikanischer Paläontologe und Prof. an der University of Chicago
 Jim Hopson, Präsident und CEO der Saskatchewan Roughriders der Canadian Football League (CFL)
 Marcus Hopson, Künstlername Hopsin (* 1985), US-amerikanischer Rapper, Musikproduzent und Schauspieler
 Peregrine Hopson (1685–1759), britischer Generalmajor
 Violet Hopson (1891–1973), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Hobson